Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1982 (offiziell: Air Canada Silver Broom 1982) war die 24. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 29. März bis 4. April des Jahres im bundesdeutschen Markt Garmisch-Partenkirchen im Olympia-Eisstadion veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Norwegen, Frankreich, der Schweiz, Dänemark und Italien ausgespielt.

Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Das Endspiel sah die Partie zwischen dem Rekordtitelträger Kanada und Titelverteidiger Schweiz. Die Ahornblätter setzten sich mit 9:7 durch und feierten ihren 14. Weltmeistertitel.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 29. März 1982 13:30 Uhr

Runde 2 
 29. März 1982 19:30 Uhr

Runde 3 
 30. März 1982 13:30 Uhr

Runde 4 
 30. März 1982 19:30 Uhr

Runde 5 
 31. März 1982 13:30 Uhr

Runde 6 
 31. März 1982 19:30 Uhr

Runde 7 
 1. April 1982 13:30 Uhr

Runde 8 
 1. April 1982 19:30 Uhr

Runde 9 
 2. April 1982 09:30 Uhr

Tie-Breaker 
Die punktgleichen Mannschaften aus der Schweiz, Norwegen, Schweden und Italien spielten die zwei offenen Plätze für das Halbfinale aus.
 2. April 1982 17:00 Uhr

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
 3. April 1982 20:00 Uhr

 3. April 1982 20:00 Uhr

Finale 
 4. April 1982 20:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Herren
Curling 1982
Sportveranstaltung in Garmisch-Partenkirchen
Wintersport (Garmisch-Partenkirchen)
Curling (Deutschland)